

Film
The Deceivers – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Centaur Film Company
The Deceivers – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
The Deceivers – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Deceivers – cortometraggio del 1913 diretto da Rollin S. Sturgeon
The Deceivers – cortometraggio del 1915 diretto da Charles Giblyn
The Deceivers – cortometraggio del 1915 diretto da Sidney Drew
 Sul filo dell'inganno (The Deceivers) – film del 1988 diretto da Nicholas Meyer

Letteratura 
 The Deceivers – romanzo di John D. MacDonald del 1958
 I simulanti (The Deceivers) – romanzo di Alfred Bester del 1981